Die Liste der Gemeinden in Minas Gerais enthält alle 853 Orte des Bundesstaates Minas Gerais in Brasilien, die nach dem Kommunalrecht ein município bilden. Die Liste enthält die Ergebnisse der letzten Volkszählung von 2010, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden, für den Bundesstaat Minas Gerais gesamt: 19.597.330 Einwohner.

Die Schätzungen der Einwohnerzahlen zum 1. Juli 2012 durch das IBGE wurden aufgenommen, für den Bundesstaat Minas Gerais gesamt: 19.855.332 Einwohner.

Neueste Schätzungen datieren vom 1. Juli 2021, deren Zahlen hier noch nicht berücksichtigt sind. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen, wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie in Brasilien verschoben.

Minas Gerais hat die höchste Dichte an municípios, davon ist lediglich die Hauptstadt Belo Horizonte eine Millionenstadt, 28 Städte verzeichnen über 100.000 Einwohner und rund 490 Gemeinden haben eine Größe unter 10.000 Einwohner, der kleinste município ist das auf einer Höhe von 670 Metern gelegene Dorf Serra da Saudade.

Gemeinden 

Die Einträge sind primär nach Bevölkerungsgröße sortiert, sie lassen sich auch alphabetisch nach Ortsnamen sortieren, dabei gibt Spalte 1 die jeweilige Rangfolge nach der Schätzung 2012 an, nicht nach dem Census 2010 als letzte verlässliche und offizielle Größenangabe.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Einzelnachweise 

 
Minas Gerais
!